Az 1931-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a huszonötödik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban kilenc csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Eredmények

II. osztály 
Előmérkőzés: Egri TE–Debreceni UE 3:0, Tatabányai SC–Pécsi AC 3:1

Elődöntő: Egri TE–Orosházi TK 3:1, BBTE–Tatabányai SC 7:1

Döntő: BBTE–Egri TE 4:2

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Magyar Sport Almanach 1931-1934

1931
Magyarferfivizilabdabajnoksag